Colombina es una empresa de alimentos colombiana. Se centra en la fabricación y comercialización de alimentos de varios tipos, como confiterías, galleterías, pastelerías y helados; así como también está involucrada en la distribución exclusiva de ciertos productos en Colombia como Café Buendía y Van Camp's. Es la empresa fabricadora de dulces y alimentos más grande y tradicional de Colombia, se fundó en el año 1927 en Cali, Colombia, por Hernando Caicedo. Su matriz se encuentra en el corregimiento de La paila, Valle del cauca.

Marcas que maneja Colombina 
 Colombina
 Colombina 100%
 Arequipe Colombina
 Helados Colombina
 Bon Bon Bum
 Robin Hood 
 La Constancia 
 Amazon 
 Café Buendía 
 Críos 
 Grissly 
 Xtime 
 Max 
 Menta Helada 
 Millows 
 Coffee Delight 
 Choco Break 
 Kick 
 Nucita 
 Piazza 
 Crakeñas 
 Bridge 
 Muuu
 Van Camp's
 Cosecha Pura (Petit)
 Nectar (Petit)
 Maxcoco

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web de Colombina. Sitio oficial
 Tiendas locales colombina.
 ¿Cómo trabajar en Colombina?

Empresas de alimentación de Colombia
Empresas fundadas en 1927